Recchio – torrente dell'Emilia-Romagna
 Recchio – esonimo italiano di Rakek, frazione del comune di Circonio